Тридцатый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 6 сентября 1975 года по 23 марта 1976 года. Победителем стал московский «Спартак».

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 9 лучших команд прошлого сезона и лучшая команда первой лиги. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира, занявшая предпоследнее место играла переходные матчи со второй командой первой лиги.
ЦСКА, за 2 тура до конца турнира уступая лидеру одно очко, проиграл в предпоследнем туре «Химику», и уступил чемпионское звание «Спартаку».

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 53 очка (28+25) 
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 51 очко (31+20) 
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 47 очков (28+19) 
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 45 очков (31+14)
Владимир Петров (ЦСКА) – 44 очка (22 + 22) 
Сергей Капустин («Крылья Советов» Москва) – 39 очков (26+13)
Сергей Котов («Крылья Советов» Москва) – 39 очков (23+16)
Борис Михайлов (ЦСКА) – 38 очков (31+7)
Борис Александров (ЦСКА) – 38 очков (22+16)
Анатолий Картаев («Трактор» Челябинск) – 37 очков (8+29)

Лучшие снайперы 
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 31 шайба 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 31 шайба
Хелмут Балдерис («Динамо» Рига) – 31 шайба
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 28 шайб 
Виктор Шалимов («Спартак» Москва) – 28 шайб 
Сергей Капустин («Крылья Советов» Москва) – 26 шайб
Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 24 шайбы
Сергей Котов («Крылья Советов» Москва) – 23 шайбы
Владимир Петров (ЦСКА) – 22 шайбы
Борис Александров (ЦСКА) – 22 шайбы
Виктор Жлуктов (ЦСКА) – 22 шайбы
Александр.Бодунов («Крылья Советов» Москва) – 22 шайбы

Лидеры по штрафным минутам 
Владимир Петров (ЦСКА) – 46 минут (2х23) 
Владимир Голиков («Химик» Воскресенск) – 44 минуты (10х2+2х12) 
Анатолий Белоножкин («Динамо» Москва) – 44 минуты (10+2х17) 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 43 минуты (10+5+2х14)
Николай Митраков («Сибирь» Новосибирск) – 42 минуты (10+2х16) 
Валентин Марков («Спартак» Москва) – 40 минут (10+2х15)
Владимир Репнёв («Крылья Советов» Москва) – 40 минут (10+2х15)
Виктор Хатулев («Динамо» Рига) – 39 минут (10+5+2х12) 
Владимир Сорокин («Динамо» Рига) – 38 минут (5х2+2х14)
Александр Гусев (ЦСКА) – 36 минут (2х18)

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 40-а лучших

10 лучших арбитров сезона 

 В. Домбровский (Челябинск)
 Ю. Карандин (Новосибирск)
 А. Захаров (Москва)
 В. Никульцев (Москва)
 В. Сорокин (Москва)
 С. Гущин (Свердловск)
 Н. Сапрыкин (Челябинск)
 В. Кузнецов (Ленинград)
 Ю. Ульянов (Минск)
 А. Гурышев (Москва)

Факты чемпионата

Переходы 
 В «Крылья Советов» перешёл Сергей Бабинов из «Трактора»

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матче ЦСКА - «Сибирь» – 13-3, и матчах «Спартак» - «Сибирь» (11-2), ЦСКА - «Химик» (10-1) и «Торпедо» - СКА (12-3).
Самыми результативными стали матчи ЦСКА - «Трактор» – 14-6, и «Спартак» - «Сибирь» – 13-5.
Наименее результативными стали матч ЦСКА - «Химик» – 0-0, и матч «Динамо» Рига - «Торпедо» – 1-0.

Переходные матчи 
Одержав победы в обеих играх (7 мая в Пензе и 11 мая в Ленинграде), СКА в третий раз подряд сохранил место в высшем дивизионе.

«Дизелист» Пенза - СКА Ленинград – 3:6, 2:8.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй лиги и победителя, которого заменила худшая команда высшей лиги. Победитель получал право играть в высшей лиге, вторая команда – играть переходные матчи с предпоследней командой высшей лиги, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 26 сентября по 29 марта.

Лучший бомбардир – Рафаил Ишматов (СК им. Салавата Юлаева Уфа) - 39 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
Количество команд в лиге увеличилось с 26 до 28, было выровнено количество команд в зонах. Согласно регламента, к участию допускались команды прошедшего сезона, кроме первых и последних команд зон, перешедших соответственно в первую лигу и в класс «Б», две последние команды первой лиги и две лучшие команды класса «Б». В связи с увеличением количества участников и переходом из первой лиги только одной команды (вторая была расформирована), образовались три вакантных места. Их получили барнаульский «Мотор» (последнее место в восточной зоне лиги), челябинский «Металлург» и павлодарский «Энергетик» (4-е место во 2-й зоне класса «Б»). 
Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б». Команда «Энергетик», набрав всего 5 очков после половины соревнований, была снята с турнира. Все результаты с её участием были зачтены, в оставшихся матчах ей были засчитаны поражения. При этом, несмотря на её формально последнее место в турнирной таблице, последняя из оставшихся команд переходила в класс «Б».

Западная зона 
Матчи прошил с 11 октября по 27 марта.

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 26 до 30.

Предварительный этап 
Игры прошли в 3 зонах в 4 круга. По две лучшие команды выходили в финал.

1-я зона 

Матчи за право участия в турнире

«Темп» Загорск - «Текстильщик» Павловский Посад – ?-?, ?-?.

Зональный турнир

2-я зона

3-я зона

Финал 
Матчи прошли с 11 по 18 марта в Куйбышеве и Тольятти.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Михаил Демчак («Маяк»)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий – Александр Бывалов («Маяк»), Иван Игайкин («Маяк»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1975-76 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1975/1976 - 1979/1980. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1975/1976 - 1979/1980. Справочник. Москва. 2014.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1975-1976
 http://www.hockeystars.ru/art1976.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1975 год в хоккее
1976 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1975 году
Чемпионаты СССР в 1976 году